

Patronyme 

 Iyari Limon (1976-), actrice américaine.
 Jérôme-Joseph Geoffroy de Limon (1746-1799), homme politique français.
 Monique Limon (1953-), personnalité politique française.
 Mordechai Limon (1924-2009), quatrième commandant de la marine israélienne.
 Recai Limon (1981), musicien turco-suisse, membre du groupe Atomic Shelters.

Géologie 
 Le limon est une roche meuble  qui constitue la classe granulométrique regroupant les particules de calibres compris entre 2 et 60 µm (sédimentologie). Les particules limoneuses sont constituées de débris très fins de quartz, de mica et de feldspath qui libèrent des éléments nutritifs (aux plantes) rapidement.
 Limon des plateaux : roche sédimentaire

Toponyme

Puerto Limón : chef-lieu de la province de Limón ;
Limón : l'une des 7 provinces du pays.

Limon : municipalité du Colorado

Limon : ancienne commune du département de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Feugarolles ;
Limon : commune du département de la Nièvre ;
Limons : commune du département du Puy-de-Dôme.

Limón (Colón)

Limone sul Garda : une commune de la province de Brescia
Limone Piemonte (Limon en provençal) : une commune de la province de Coni

localité du District de Colón dans la province de Colon au Panama.

El Limón : chef-lieu de la municipalité de Mario Briceño Iragorry dans l'État d'Aragua.

Botanique 
 Limon ou lime : sorte de citron vert.
 Citrus limon : citronnier

Architecture 
 le limon : pièce d’appui qui suit le rampant de l’escalier.

Attelage 
 limon : chacune des barres de bois du brancard (pièce avec lesquelles on attelle une bête de trait) d'une voiture hippomobile. L’ensemble des deux limons s’appelle la limonière de préférence à brancard qui peut avoir des sens différents.

Littérature 
Les Enfants du limon (1938) est un roman de Raymond Queneau.

Autre 
 les limons sont un type de monstre dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, voir Vase (monstre)